Jméno Petr Kavan nosilo více osobností:

 Petr Kavan (1943–2009) – český politik
 Petr Kavan (výtvarník) (* 1949) – český sochař a řezbář

Související články 
 Kavan